Alejandro Leopoldo de Austria (Florencia, 14 de agosto de 1772 - Viena, 12 de julio de 1795) fue un archiduque de Austria, y Nádor de Hungría, nombrado durante el reinado de su padre, el emperador Leopoldo II, y estuvo al servicio en el reino de su hermano mayor, el emperador Francisco I.

Primeros años 
El archiduque Alejandro Leopoldo fue el sexto -pero cuarto hijo varón- del entonces gran duque Leopoldo II de Toscana y de la infanta española María Luisa de Borbón. Durante sus estudios, destacó en matemáticas y química. Tenía un buen físico, y su padre lo quería para seguir una carrera militar, con la intención de nombrarlo finalmente presidente de la Hofkriegsrat.

Por vía paterna, era nieto de la emperatriz María Teresa I y del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo por lo tanto sobrino de la reina María Antonieta. Por vía materna, era nieto del rey Carlos III de España y de María Amalia de Sajonia.

Nádor de Hungría 
En 1790, su padre, Leopoldo sucedió a su hermano José II, como Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y Rey de Hungría y Bohemia. Hungría había sido gobernada por gobernadores desde 1765, pero el Emperador-Rey quiso restablecer la oficina del Nádor, y permitió elegir a un nuevo cargo público. El archiduque Alejandro Leopoldo fue el elegido, convirtiéndose así en el primer miembro de la Casa de Habsburgo-Lorena en ocupar el puesto. En 1792 murieron sus padres, y a partir de entonces, Alejandro Leopoldo sirvió a su hermano mayor que lo había sucedido como emperador Francisco I de Austria. 

Como Nádor, el archiduque Alejandro llevó inicialmente un gobierno moderado. Sin embargo, cambió de política después de que una conspiración jacobina en 1794 lo dejase profundamente decepcionado. El objetivo del complot era hacer Hungría independiente de la monarquía de los Habsburgo, con Alejandro Leopoldo como su rey. Castigó severamente a los rebeldes y reemplazó a los dignatarios moderados. El mismo año, Tadeusz Kościuszko, con el deseo de asegurar la neutralidad de Austria durante una sublevación contra la Rusia Imperial y el Reino de Prusia, ofreció la corona de Polonia al archiduque. La oferta fue rechazada.

Muerte 

El Archiduque, al sufrir problemas de salud, dejó Hungría en 1795 para irse a reposar a Viena, después de lidiar con una conspiración jacobina. En sus memorias, escritas durante su estancia allí, muestra su visión de un mundo más conservador, sosteniendo que las diferencias entre las clases no debían ser separadas, sobre todo cuando se trataba de la educación. 

Debido a su interés en la química y en especial en la pirotecnia, el archiduque decidió preparar un espectáculo de fuegos artificiales en el Palacio de Laxenburg para sorprender a su cuñada y prima, María Teresa de las Dos Sicilias, quién iba a pasar el verano en el palacio. Decidió fabricar y encender fuegos artificiales por sí mismo en las casamatas del palacio, al que asistieron algunos de sus siervos. La emperatriz María Teresa estaba llegando, y cuando su llegada fue anunciada por un disparo, Alejandro Leopoldo encendió el primer cohete. En ese momento, la puerta se abrió y una ráfaga de aire lanzó el nuevo cohete con la pólvora. La pólvora explotó y, sin poder escapar, Alejandro fue quemado por todo el cuerpo. Murió en el acto, al igual que sus siervos. 

Su cuerpo está enterrado en la Cripta Imperial de Viena.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca).

Ancestros

Referencias 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Austria
Nádores del Reino de Hungría